Les mots parvulus (masculin), parvula (féminin) et parvulum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « très petit ».

 En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces de très petite taille. Pour les espèces concernées, consulter la liste générée automatiquement.
 En zoologie :
 Parvulus est un genre éteint d'araignées aranéomorphes, de la famille des Thomisidae. Sa seule espèce connue est Parvulus latissimus.
 Parvulus est un synonyme de Leptodactylus, un genre d'amphibiens de la famille des Leptodactylidae.

Épithète spécifique
Homonymie de genre en biologie
Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Leptodactylinae